Història:
 El fòrum, o for, era el centre neuràlgic, geogràfic i comercial de les ciutats de l'antiga Roma.
 El Fòrum Romà i els Fòrums Imperials, a Roma.
 El Forum Boarium (Roma).
 El Fòrum Provincial de Tarragona.
 El Fòrum de Dougga, a la ciutat nord-africana de Thugga, actualment a Tunísia.

 Geografia històrica:
 Forum Cornelii, (Imola, Itàlia)
 Forum Flaminii, antiga ciutat romana de l'Úmbria, a la Via Flamínia.
 Forum Gallorum, antiga ciutat romana de la Hispània Tarraconense poblada per vascons.
 Forum Iulii, antiga ciutat romana de la Provença, actualment Frejús. Variant també de l'antic topònim romà Forum Iulium.
 Forum Iulium, antiga ciutat romana del Vèneto, actualment Cividale del Friuli. També dugué aquest nom l'actual ciutat d'Andújar, a Andalusia.
 Forum Sempronii, antiga ciutat romana de l'Úmbria, a la Via Flamínia.
 Forum Truentinorum, antiga ciutat romana de la Gàl·lia Cispadana.

 Economia i empreses:
 DVD Forum, agrupació de deu empreses productores de DVDs.
 Fórum Filatélico, societat de béns tangibles espanyola.
 Comics Forum (1983-2004), segell editorial de Planeta de Agostini, especialitzat en la publicació de còmics Marvel.

 Internet:
 Un fòrum, o conferència electrònica, és una eina de comunicació en grup per al debat i l'intercanvi d'opinions.

 Conjunt de lleis:
 Forum Iudicum, (Fuero Juzgo).
 Forum iudicum], (Codi de Recesvint).

 Política:
 Fòrum Català pel Dret a l'Autodeterminació, entitat de debat entorn del dret d'autodeterminació.
 Fòrum Liberal (en alemany Liberales Forum), partit liberal austríac.
 Fòrum Social Català, trobada d'entitats per enfortir el teixit associatiu català 
 Fòrum Social Mundial, trobada anual de moviments socials per discutir sobre les problemàtiques socials derivades del neoliberalisme i la globalització econòmica.

 Altres:
 Fòrum, en el sentit general de debat.
 FedEx Forum, pavelló poliesportiu de l'NBA situat a Memphis (Tennessee).
 El Fòrum Universal de les Cultures, esdeveniment celebrat per primera vegada a Barcelona el 2004.
 L'Estació del Maresme-Fòrum del Metro de Barcelona.
 Fòrum, publicació quadrimestral.